Loučná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Loučná (vattendrag), 
 Loučná (berg), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar